Frederick Cornwallis kan syfta på:

* Frederick Cornwallis, 1:e baron Cornwallis (1611–1662), engelsk peer
 Frederick Cornwallis (1713–1783), brittisk kyrkoman, ärkebiskop av Canterbury